Moranlı – centro abitato del distretto di Cəlilabad, in Azerbaigian
 Moranlı – centro abitato del distretto di Sabirabad, in Azerbaigian